Мбомбо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мбомбо, Идрис (род. 1996) — конголезский футболист, нападающий замбийского клуба «Нкана».
 Мбомбо, Куле (род. 1996) — конголезский футболист, нападающий.
 Мбомбо, Яннис (род. 1994) — бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий клуба «Мускрон-Перювельз».
 Болинголи-Мбомбо, Боли (род. 1995) — бельгийский футболист, вингер клуба «Рапид».

Другое 
  (Бумба) — африканский бог.